Осада Руана — осада нормандского города Руан, контролировавшегося гугенотами, с 28 сентября по 26 октября 1562 года в рамках Первой гугенотской войны во Франции войсками католиков во главе с герцогом де Гизом.

Осада завершилось успехом католиков и была предпринята с целью предотвращения сближения руанских кальвинистов с английскими протестантами. Антуан де Бурбон, отец будущего короля Генриха IV, был смертельно ранен выстрелом из мушкета в период осады 16 октября.

Литература 
 Adolphe Chéruel, " Siège de Rouen en 1562 ", Revue de Rouen, 1850, p. 169—179.
 Émile Le Parquier, Le Siège de Rouen en 1562, Sotteville-lès-Rouen, 1907.
 Bulletin des Amis des monuments rouennais, Rouen, 2008.

Сражения по алфавиту
Сражения Франции
Сражения Гугенотских войн
Осады 1562 года
Руан